Gouweleeuw ist der Familienname von

 Jeffrey Gouweleeuw (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Joop Gouweleeuw (1940–2017), niederländischer Judoka